

Cinema 
 Out of order - Fuori servizio (Abwärts) - film del 1984 diretto da Carl Schenkel
 Out of Order - film del 1987 diretto da Jonnie Turpie
 Out of Order - titolo in lingua inglese del film del 1997 A miniszter félrelép diretto da András Kern e Róbert Koltai
 Out of Order! -  film diretto da Guy Jacobson

Informatica 
 Out of Order - esecuzione fuori ordine

Letteratura 
 Out of Order - romanzo del 1936 scritto da Phoebe Atwood Taylor

Musica 
 Out of Order - album di Rod Stewart del 1988
 Out of Order Tour - tournée di Rod Stewart del 1988-1989
 Out of Order - album dei Nuclear Assault del 1991
 Out Of Order - raccolta dei New Order del 2000

Teatro 
 Out of Order - piéce teatrale del 1990 scritta da Ray Cooney

Televisione 
 Out of Order - miniserie televisiva del 2003 diretta da Henry Bromell, Tim Hunter, Roger Kumble, Donna Powers e Wayne Powers
 La busta scomparsa (Out of Order) - episodio del 2006 della serie televisiva Curioso come George

Videogiochi 
 Out of Order - videogioco del 2003